Sandbach ist ein geographischer Name:

Gemeinden und Orte:
 Sandbach (Breuberg), Ortsteil von Breuberg, Hessen, Deutschland
 Sandbach (Cheshire) in Cheshire East, Grafschaft Cheshire, England
 Sandbach, deutscher Name von Žampach, Gemeinde im Okres Ústí nad Orlicí, Pardubický kraj, Tschechien
 Sandbach (Vilshofen an der Donau), Ortsteil der Stadt Vilshofen an der Donau, Landkreis Passau, Bayern

Gewässer:
 Sandbach (Acher), Bach des Nordschwarzwalds, der bei Bühl (Baden) in die Oberrheinische Tiefebene eintritt, rechter Zufluss der Acher bei Iffezheim, Landkreis Rastatt, Baden-Württemberg
 Sandbach (Aschach) – je ein Zufluss der Aschach und ihres rechten Mündungsarms in Oberösterreich; flussabwärts:
 Sandbach (Aschach, Esthofen), linker Zufluss der Aschach bei Esthofen, Markt Waizenkirchen, Bezirk Grieskirchen
 Sandbach (Aschach, Eferding), rechter Zufluss des rechten Arms der Aschach bei Eferding, Bezirk Eferding
 Sandbach (Bärnbach), Bach von der Hochkarspitze, linker Zufluss des Bärnbachs/Fermersbachs, Gemeinde Mittenwald, Landkreis Garmisch-Partenkirchen, Bayern, der in den Rißbach mündet
 Sandbach (Bostalsee), nordöstlicher Zufluss des Bostalsees (zur Bos) bei Gonnesweiler, Gemeinde Nohfelden, Landkreis St. Wendel, Saarland
 Sandbach (Brandbach), rechter Oberlauf des Brandbachs (zum zunächst Hiltigbach genannten Schwinibach, zum Hellbühler Rotbach) bis nahe Wissenwegen, Gemeinde Ballwil, Wahlkreis Hochdorf, Kanton Luzern
 Sandbach (Brönninghauser Bach), linker Zufluss des Brönninghauser Bachs (zur Windwehe) vor Brönninghausen, Stadt Bielefeld, Nordrhein-Westfalen
 Sandbach (Dernbach), linker Zufluss des Dernbaches, Landkreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz
 Sandbach (Donau), rechter Zufluss der Donau in Sandbach, Vilshofen an der Donau, Landkreis Passau, Bayern
 Sandbach (Dürrenbach), rechter Oberlauf des Dürrenbachs (zum Rheintaler Binnenkanal) bei Hard, Gemeinde Oberriet, Wahlkreis Rheintal, Kanton St. Gallen
 Sandbach (Fermersbach), linker Oberlauf des Fermersbachs (zum Rißbach) bis nach der Fermersbachwand, Markt Mittenwald, Landkreis Garmisch-Partenkirchen, Bayern
 Sandbach (Große Taffa),  linker Zufluss der Großen Taffa nach der Kaindlmühle, Markt Irnfritz-Messern, Bezirk Horn, Niederösterreich
 Sandbach (Halterner Mühlenbach), linker Zufluss des Halterner Mühlenbach bei Schloss Sythen, Sythen, Stadt Haltern am See, Kreis Recklinghausen, Nordrhein-Westfalen
 Sandbach (Hoxbach), linker Zufluss des Hoxbachs (zum Eselsbach, zur Düssel) bei Hilden, Kreis Mettmann, Nordrhein-Westfalen
 Sandbach (Klinglbach), rechter Zufluss des Klinglbachs oder Perlbachs an der Rummermühle, Gemeinde Miltach, Landkreis Cham, Bayern
 Sandbach (Linth), linker Oberlauf der Linth in Glarus Süd, Kanton Glarus
 Sandbach (Luhe), rechter Zufluss der Luhe bei Albersrieth, Markt Waldthurn, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Sandbach (Pegnitz), abschnittsweise auch Sendelbach, linker Zufluss der Pegnitz gegenüber Reichenschwand, Landkreis Nürnberger Land, Bayern
 Sandbach (Pentinger Bach), linker Zufluss des Pentinger Bachs (zum Knöblinger Bach, zum Regen) bei Traitsching, Landkreis Cham, Bayern
 Sandbach (Pfatter), rechter Zufluss der Pfatter bei Thalmassing, Landkreis Regensburg, Bayern
 Sandbach (Preßnitz), linker Zufluss der Preßnitz im Erzgebirgskreis, Sachsen
 Sandbach (Rechenberger Rot), rechter Zufluss der Rechenberger Rot beim Ropfershof, Jagstzell, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Sandbach (Rimbach), linker Zufluss des Rimbachs (zum Weißen Regen) bei der Wöhrmühle, Gemeinde Rimbach, Landkreis Cham, Bayern
 Sandbach (Rhein) 
 Sandbach (Saußbach), linker Zufluss des Saußbachs im Gemeindewald Kreuzberg, Stadt Freyung, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Sandbach (Schwarzbach), linker Zufluss des Schwarzbachs (zum Wasserbach, zu Saalach) bei Türk, Stadt Bad Reichenhall, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Sandbach (Schwarze Lütschine), linker Zufluss der Schwarzen Lütschine in Grindelwald, Verwaltungskreis Interlaken-Oberhasli, Kanton Bern
 Sandbach (Schunter), linker Zufluss der Schunter bei Braunschweig, Niedersachsen
 Sandbach (Stockstadt-Erfelder Altrhein), rechter Zufluss des Stockstadt-Erfelder Altrheins bei Goddelau, Stadt Riedstadt, Kreis Groß-Gerau, der  an deren Eintritt ins Stadtgebiet von Pfungstadt, Landkreis Darmstadt-Dieburg rechts von der Modau abzweigt, jeweils Hessen
 Sandbach (Vechte), linker Zufluss der Vechte oder hier Darfelder Vechte nach Darfeld, Gemeinde Rosendahl, Kreis Coesfeld, Nordrhein-Westfalen
 Sandbach (Weißer Regen), rechter Zufluss des Weißen Regen nach Haibühl, Gemeinde Arrach, Landkreis Cham, Bayern

 Happelsandbach, linker Zufluss der Kahl bei Michelbach, Stadt Alzenau, Landkreis Aschaffenburg, Bayern

Sandbach ist ein Familien- und Unternehmensname:
 Antoinette Sandbach (* 1969), britische Rechtsanwältin und Politikerin
 Francis Henry Sandbach (1903–1991), britischer Klassischer Philologe
 Sandbach Replica Cars, ehemaliger britischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 Sandgraben